Heinrich Raspe ist der Name folgender Personen aus dem Geschlecht der Ludowinger: 

* Heinrich Raspe I. (~1095–1130), Graf von Gudensberg
 Heinrich Raspe II. (~1130–~1155/1157), Graf von Gudensberg
 Heinrich Raspe III. (~1155–1180), Graf von Hessen-Gudensberg
 Heinrich Raspe IV. (1204–1247), römisch-deutscher Gegenkönig